Le château de Vassy peut désigner
Château de Vassy, appelé également Le Logis, situé à Brécey en Normandie
Château de Vassy situé à Étaule dans l'Yonne, en Bourgogne

Vassy